Émile Durkheim – francuski filozof, socjolog i pedagog
 (10330) Durkheim – planetoida z grupy pasa głównego asteroid

Zobacz też 
 Bad Dürkheim – uzdrowiskowe miasto powiatowe w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat w Niemczech
 Bad Dürkheim – powiat w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat w Niemczech